Seipelt ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Seipelt (1915–1981), österreichischer Fußballschiedsrichter
 Joseph Seipelt (1787–1847), österreichischer Opernsänger (Bass), Komponist und Chorleiter

Siehe auch:
 Seibelt